Die Saison 2013/14 im DVV-Pokal begann mit dem Achtelfinale im November 2013 und endete mit den Endspielen am 2. März 2014 im Gerry-Weber-Stadion in Halle. Die Titel gewannen bei den Männern der VfB Friedrichshafen und bei den Frauen die Roten Raben Vilsbiburg. Titelverteidiger aus dem Vorjahr waren Generali Haching bei den Männern und der Schweriner SC bei den Frauen.

Mannschaften 

Die Regionalpokalsieger wurden Anfang Oktober ermittelt. Die notwendigen Qualifikationsspiele fanden am 26./27. Oktober statt.

Männer

Frauen

Weblinks 
 Ergebnisse der Männer bei der VBL
 Ergebnisse der Frauen bei der VBL

2013/14
Volleyballsaison 2013/14